

Toponymes

Cantagallo, municipalité située dans le département de Bolívar.

Cantagallo, commune située dans la province de Salamanque en Castille-León.

Cantagallo, commune de la province de Prato dans la région Toscane.

Cantagallo, l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Juan Germán Roscio dans l'État de Guárico ;
 Cantagallo : capitale de la paroisse civile de Cantagallo de la municipalité de Juan Germán Roscio dans l'État de Guárico.